Ženská čtyřhra Lyon Open 2023 probíhala v první polovině února 2023. Do deblové soutěže lyonského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byla německo-ruská dvojice Laura Siegemundová a Věra Zvonarevová, jejíž členky do turnaje nezasáhly.

Vítězem se stal nenasazený španělsko-nizozemský pár Cristina Bucșová a Bibiane Schoofsová, který ve finále zdolal Srbku Olgu Danilovićovou hrající s Alexandrou Panovovou za 96 minut poměrem 7–6 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Bucșová na okruhu WTA Tour vybojovala první titul a pro Schoofsovou to bylo druhé deblové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

WTA Lyon Open
Tenis ve Francii v roce 2023
WTA Tour 2023